Frederick Pollock kan syfta på:

* Frederick Pollock, 1:e baronet (1783–1870), brittisk jurist och politiker
 Frederick Pollock, 3:e baronet (1845–1937), brittisk jurist och historiker
 Friedrich Pollock (1894–1970), tysk sociolog och nationalekonom